Amberg puede referirse a lo siguiente:

 Amberg.— Una ciudad de Baviera, Alemania.
 Amberg (condado de Marinette, Wisconsin).— Un pueblo de Wisconsin, Estados Unidos.
 Amberg (Suabia).— Un municipio de Suabia, Alemania.
 Amberg (Wisconsin).— Un lugar designado por el censo en Wisconsin, Estados Unidos.